

Великополянське сільське поселення — сільське поселення, Алексієвський район, Татарстан
 Великополянське сільське поселення — сільське поселення, Кадошкінський район, Мордовія